Lusignan Bohemond (1268 körül–1281) ciprusi királyi herceg, III. Hugó ciprusi király másodszülött fia
Lusignan Bohemond (1307/09–1344), Korikosz ura, Lusignan Amalriknak, Ciprus régensének és Türosz urának a fia
Lusignan Bohemond (1339/1340–1364/65) ciprusi királyi herceg, örmény trónkövetelő, Lusignan János örményországi régens fia